

Brasil

Bahia
 Igreja de São Francisco de Assis do Outeiro da Glória

Minas Gerais
 Igreja de São Francisco de Assis (Belo Horizonte)
 Igreja de São Francisco de Assis (Diamantina)
 Igreja de São Francisco de Assis (Mariana)
 Igreja de São Francisco de Assis (Ouro Preto)
 Igreja de São Francisco de Assis (Sabará)
 Igreja de São Francisco de Assis (São João del-Rei)

Pará
 Paróquia São Francisco de Assis (Belém)

São Paulo
 Igreja São Francisco de Assis (São Paulo)

Outros Países

Eslováquia
 Igreja de São Francisco de Assis (Hervartov)

Índia
 Igreja de São Francisco de Assis (Goa)

Itália
 Igreja de São Francisco de Assis (Gubbio)
 Basílica de São Francisco de Assis (Assis)
 Basílica de São Francisco de Assis (Arezzo)

Malta
 Igreja de São Francisco de Assis (Valeta)

Polónia
 Igreja de São Francisco de Assis (Cracóvia)

Saara Ocidental
 Catedral de São Francisco de Assis, El Aiune